

Semifinais
HIFK Helsinki 3-0 KIF Helsinki

HJK Helsinki 4-0 ÅIFK Turku

Final
 HJK Helsinki 7-1 HIFK Helsinki

Ligações externas 
  Finland - List of final tables (RSSSF)
Campeonato Finlandês de Futebol